

Letteratura 

La maschera della morte rossa (The Masque of the Red Death), racconto horror scritto da Edgar Allan Poe.

Cinema 

La maschera della morte rossa (The Masque of the Red Death), film del 1964 diretto da Roger Corman.
La maschera della morte rossa, cortometraggio animato del 1971 diretto da Manfredo Manfredi
La maschera della morte rossa (Masque of the Red Death), film del 1989 diretto da Larry Brand